ТГТ — многозначная аббревиатура:
 ТГТ — тест генерации тромбопластина
 ТГТ — техника горного туризма
 ТГТ — транзитно-грузовой терминал
 ТГТ — телегамматерапия

См. также 
  — многозначная аббревиатура
  — аббревиатура латиницей